Policzko – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Policzko – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz